Ел Воладор има више значења:

 Ел Воладор (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Воладор (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Воладор (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Воладор (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Воладор (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Воладор (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику